Moon kan syfta på:

Kultur 
 Moon (film) – en brittisk science fiction-film från 2009
 Moon (album) – ett album av Gackt Camui
 Moon (sång) – en sång av Björk

Personer
 Moon (efternamn) – ett efternamn och personer med namnet

Geografi

Estland

 Moon, Estland, ö och ort, Saare län

Frankrike

 Moon-sur-Elle – en kommun i departementet Manche i regionen Basse-Normandie

Somalia

 Moon (källa), Sanaag

Se även 
 Moon – äldre stavning av ortnamnet Mon
 Harvest Moon – flera 
 Blue Moon – flera